A Gerência Geral da Polícia Científica (GGPOC) é a Gerência Técnica-Científico da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco. Tem como função coordenar as atividades desenvolvidas pelas perícias criminais do estado através dos seus respectivos órgãos. Está atualmente vinculada à Polícia Civil, de maneira que seu CNPJ pagador é o desta polícia e os cargos que a compõem são ocupados por servidores policiais civis.

A Polícia Científica de Pernambuco é subordinada diretamente à Secretaria de Defesa Social - SDS e trabalha em estreita cooperação com as demais polícias estaduais. A instituição tem como gerente geral a perita criminal Sandra Maria dos Santos e administra três órgãos:

Instituto de Criminalística Professor Armando Samico (ICPAS/PE) 
Gestor: Elbson Cavalcanti de Amorim – Perito Criminal

O Instituto de Criminalística é composto pelos Peritos Criminais,  realiza perícias técnico-científicas em:
locais de morte;
acidente de trânsito;
desabamentos;
incêndios;
balística;
Documentoscópicas;
Perícias Contábeis;
Grafoscópicas;

Instituto de Medicina Legal de Pernambuco Antônio Persivo Cunha (IMLAPC/PE) 
Gestor: Paulo Ernando Ferraz Cavalcanti - Médico Legista

O IML/PE realiza perícias técnico-científicas em:

Vítimas de Agressões Físicas ou Acidentes (perícias traumatológicas, sexológicas, perícias em vítimas de acidentes de trânsito, etc);
Exame de Corpo de Delito Traumatológico Cautelar (em periciandos custodiados) e exame clínico de verificação de embriaguez;
Cadáveres (perícias tanatoscópicas e antropológicas);

Instituto de Genética Forense Eduardo Campos (IGFEC) 
Gestor: Carlos Antônio de Souza – Perito Criminal

Instituto responsável pelas perícias criminais baseadas em Genética Forense, destinadas à identificação humana.  Gerencia, alimenta e opera o Sistema de Banco de Dados de Perfis Genéticos, visando apoiar programas de localização de pessoas desaparecidas, a identificação de criminosos, entre outros.

Carreiras da Gerência Geral da Polícia Científica

Médico Legista
Perito Criminal
Auxiliar de Legista
Auxiliar de Perito

Ver também
Polícia Científica

Ligações externas
 

Polícia científica
Segurança pública de Pernambuco
Governo de Pernambuco